Grijskopstruikvliegenvanger
 Grijze struikvliegenvanger
 Groene struikvliegenvanger
 Harlekijnstruikvliegenvanger
 Leizwarte struikvliegenvanger
 Witoogstruikvliegenvanger
 Witstuitstruikvliegenvanger
 Witvleugelstruikvliegenvanger
 Zwartkapstruikvliegenvanger